Příjmení Chomejní nosí více významných osobností:

 Ahmad Chomejní (1945–1995) – íránský islámský duchovní
 Hasan Chomejní (* 1972) – íránský islámský duchovní
 Rúholláh Chomejní (1902–1989) – šíitský vůdce protišáhovské revoluce v Íránu